Сюз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Ліона, 26 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 238,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюз на сайті французького Національного інституту географії
 Сюз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром